Osoby o tym nazwisku:
 Rakymżan Szajachmetow – radziecki i kazachski polityk
 Żumabaj Szajachmetow – radziecki i kazachski polityk